Таге Рітц-Тотт, К'єльд Тор Таге Отто Рітц-Тотт (13 березня 1839 — 27 листопада 1923) — данський політик, член партії Гьойре, голова Ради з 1894 до 1897 року.
 Франсуа де Тотт (17.08. 1733—24.09.1793) — французький дипломат, генерал, мандрівник, барон.